Lauterach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Lauterach (Vils) – en biflod till Vils i Bayern, 
 Lauterach, Baden-Württemberg, kommun i Baden-Württemberg, Tübingen Region,

Österrike 

 Lauterach, Vorarlberg, ort och kommun i Vorarlberg, Politischer Bezirk Bregenz,